In 2014 werd het 95ste Campeonato Potiguar gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio Grande do Norte. De competitie werd georganiseerd door de Federação Norte-rio-grandense de Futebol en werd gespeeld van 11 januari tot 30 april. América de Natal werd de kampioen.

Eerste fase - Copa FNF

Groep A

Groep B

Degradatie play-off

Finale Copa FNF

Tweede fase

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Potiguar
Braziliaans competitievoetbal 2014